Dossenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Adam Dossenberger (1716–1759), schwäbischer Baumeister (Bruder von Joseph d. J., war teilweise gemeinsam mit ihm tätig)
 Joseph Dossenberger d. J. (1721–1785), schwäbischer Baumeister